H-47 steht für:
 Boeing-Vertol CH-47
 Hamilton H-47 Metalplane